Коноптхап ( бук. Башня промышленности, официальное название — Стела в память об основании Ульсанского промышленного центра  Ульсан коноп сентхо коллип кинёмтхап) — известный памятник в городе-метрополии Ульсан, Республика Корея. Этот монумент является символом Ульсана и промышленности Кореи.

История 
В 1962 году правительство Республики Корея объявило о создании Ульсанского промышленного центра в уезде Ульсан провинции Кёнсан-намдо (ныне город-метрополия Ульсан) в пути Первого пятилетнего экономического плана.
В память о строительстве Ульсанского промышленного центра и процветании города этот памятник был построен скульптором-монументалистом Пак Чхильсоном в 1968 году при поддержке правительствов Кореи и Ульсана.

Структура 
Высота памятника примерно 25 метров. Под основанием в форме зубчатого колеса стоят 5 железобетонных столба, на вершине столбов находится металлический глобус, покрытый лавровый листом с зубчатым колесом.
Перед монументом стоит металлическая скульптура двух мужчин, а за монументом — женщины.

Скульптура 2 мужчин символизирует создание нового Ульсана трудолюбием и волей, а скульптура женщины символизирует взгляд на восходящее солнце на востоке и начало нового дня.

Ульсан
Достопримечательности Ульсана
Экономика Республики Корея
История Республики Корея
Пятилетнее планирование
Памятники Республики Корея